«Короче» — «Короче» — ежегодный российский кинофестиваль короткометражного кино, который проводится в Калининграде с 2013 года. Основателем фестиваля является Станислав Сергеевич Воскресенский, генеральным продюсером фестиваля до 2021 года была Светлана Дрыга. В 2021 году права на проведение киносмотра получила компания «Red Carpet Studio», которую возглавляет Антон Калинкин. В 2021 году фестиваль прошел в Калининграде с 20 по 22 августа .

О фестивале 

Фестиваль короткометражного кино «Короче» впервые прошел в Калининграде в 2013 году. Ежегодно на участие в основном конкурсе подается более 2000 работ из разных регионов России, а также участвовать могут русскоязычные авторы из других стран. Для участия в Основной конкурсной программе принимаются фильмы на русском языке продолжительностью до 24 минут. Фестиваль проходит ежегодно в конце августа и длится 3 дня. Помимо Основного конкурса, в рамках фестиваля представлена обширная внеконкурсная программа, а также специальные показы в Центральном парке для жителей города.

В жюри фестиваля в разные годы входили Елена Лядова, Петр Буслов, Александр Цыпкин, Евгений Цыганов, Владимир Вдовиченков, Борис Хлебников, Евгений Гришковец и другие. Среди победителей разных лет Алексей Нужный, Виктория Рубцова, Мария Васюкова, Никита Тамаров, Роман Артемьев и другие.

28 апреля 2016 года в прокат вышел Альманах кинофестиваля «Короче» — 7 российских фильмов — победителей фестивалей прошлых лет. Альманах шел в прокате в 35 городах России.

Номинации 

 Приз за лучший фильм;
 Приз за лучший сценарий;
 Приз за лучшую режиссуру;
 Специальный приз.

Призеры

2021 

 Приз за лучший фильм — «Как разжечь потухший огонь», Сергей Филатов;
 Приз за лучший сценарий — «Инопланетяне среди нас. Леонардо», Анастасия Завадская;
 Приз за лучшую режиссуру — «Fлюгер», Антон Филипенко;
 Приз за лучшую операторскую работу — «Авако», Антон Дорушенков;
 Приз за лучшую анимационную работу — «Боксбалет», Антон Дьяков;
 Специальный приз с формулировкой «Чтоб не повторять» — «Фаза», Кирилл Лукин;
 Диплом жюри с формулировкой «За героя нашего времени» — «Бродяга Бро», Пётр Тимофеев.

2020 
 Приз за лучший фильм — «Хочу домой», Татьяна Лялина;

 Приз за лучший сценарий — «Саша ищет таланты», Павел Сидоров;

 Приз за лучшую режиссуру — «Кое-что за кадром», Алексей Талызин;

 Специальный приз — «Кощей», Роман Михайлов.

2019 
 Приз за лучший фильм — «Подводник», Александр Назаров;

 Приз за лучший сценарий — «Ограбление по тарифу», сценаристы Екатерина Михайлова и Андрей Булатов;

 Приз за лучшую режиссуру — «Болванка», Никита Власов;

 Приз за лучшую операторскую работу —  «Инкогнито», оператор Марк Келим;

 Специальный приз — «Кощей», Роман Михайлов;

 Специальный приз «За честность и талант» — «Белым по чёрному», Антон Мамыкин;

 Диплом жюри — «Дичь», Ирина Ходюш;

 Диплом жюри — «Обмен», Аксинья Гог.

2018 
 Приз за лучший фильм — «Твою мать!», Виктория Рунцова;

 Приз за лучший сценарий — «Огонь», Мария Шульгина;

 Приз за лучшую режиссуру — «Нет», Иван Петухов;

 Специальный приз с формулировкой «За самобытное творческое решение» — «Меня зовут Махаз», Инар Нармания;

 Специальный приз фестиваля от телеканала ДомКино Премиум с формулировкой «Премьера на телеканале ДомКино Премиум — «Четверг», Suro Jr;

 Диплом фестиваля — «Затаив дыхание», Алексей Соболев;

 Диплом фестиваля — «Рикошет», Тимур Джураев.

2017 
 Приз за лучший фильм — «Лалай-Балалай», Руслан Братов;

 Приз за лучший сценарий — «Рёбра», Михаил Малинин;

 Приз за лучшую режиссуру — «Как я сбросил кожу», Алексей Шабаров;

 Специальный приз от партнеров фестиваля «Яндекс.Такси» — «Половинки», Байбулат Батуллин;

 Специальный приз от партнеров фестиваля «Яндекс.Такси» — «Молоко», Дарья Власова;

 Диплом фестиваля — «Гейм», Алексей Дыховичный;

 Диплом фестиваля — «Крайняя смена», Никита Тамаров;

 Диплом фестиваля — «Цугцванг», Сергей Рамз;

 Диплом фестиваля — «Update/delete», Алексей Ильин, Григорий Калинин.

2016 
 Приз за лучший фильм — «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!», Кирилл Васильев;

 Приз за лучший сценарий — «Кредит», Вадим Валиуллин;

 Приз за лучшую режиссуру — «Че», Ира Вилкова;

 Специальный приз  от портала «КиноПоиск» — «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!», Кирилл Васильев;

 Специальный приз жюри фестиваля с формулировкой «За американскую мечту» — «Расстаться с Дженни», Петр Антохин;

 Специальный приз жюри фестиваля с формулировкой «За образец мужчины» — «Жираф», Илья Силаев;

 Специальное упоминание жюри — «И пришел паук», Евгений Добророднов;

 Специальное упоминание жюри — «Весна, приходи», Дарья Разумникова, Елизавета Витальевна Клейнот;

 Специальное упоминание жюри — «Мисс коммуникейшн 2016», Александр Черноусов.

2015 
 Приз за лучший фильм — «Portfolio», Никита Тамаров;

 Приз за лучший сценарий – «Петух», Алексей Нужный;

 Приз за лучшую режиссуру — «Бахыт», Руслан Бекшенов и Александр Амулин;

 Лучший иностранный фильм — «DJI. Death Sails», Дмитрий Волошин (Молдова);

 Лучшая анимация — «Два друга», Наталья Чернышева;

 Специальный приз Союза кинематографистов России — «Portfolio», Никита Тамаров.

2014 
 Приз за лучший фильм — «Проверка», Гала Суханова (Россия);

 Приз за лучший сценарий — «Толчок», Алексей Наумов (Россия);

 Приз за лучшую режиссуру — «Ночные зимние люди», Валерий Полиенко (Россия);

 Лучший иностранный фильм — «Voice Over» («Голос за кадром»), Мартин Розет (Испания);

 Лучшая анимация — «Почему банан огрызается», Светлана Разгуляева (Россия).

2013 

 Приз за лучший фильм — «Спаситель», Роман Артемьев;

 Приз за лучший сценарий — «Чиппендейл», Камила Сафина;

 Приз за лучшую режиссуру — «Ужин», Александр Евсеев;

 Лучшая анимация — «DJI DEATH FAILS», Дмитрий Волошин;

 Специальный приз жюри – «Арбуз», Тато Котетишвили.

Примечания

Ссылки 

 

Кинофестивали России
Культура Калининграда